Pietro Lombardi – lottatore italiano
Pietro Lombardi – architetto e scultore italiano
Pietro Lombardi – cantante e personaggio televisivo tedesco